Janne Keränen (né le  à Nurmijärvi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 

Il est membre des Lukko Rauma.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||HIFK ||SM-liiga ||21 ||4 ||2 ||6 ||2 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2007-2008|| HIFK|| SM-liiga|| 54|| 1|| 7|| 8|| 0|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| HIFK|| SM-liiga|| 43|| 3|| 0|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 57|| 11|| 18|| 29|| 43|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|- 
| 2010-2011|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 37|| 6|| 9|| 15|| 10|| 13|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2011-2012|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 60|| 11|| 18|| 29|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 50|| 13|| 11|| 24|| 2|| 13|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2013-2014|| Lukko Rauma ||Liiga|| 60|| 12|| 11|| 23|| 8|| 15|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2014-2015|| KalPa || Liiga|| 57||18 || 9||27 ||10 || 6|| 1||0 ||1 ||2
|-
| 2015-2016|| KalPa || Liiga|| 56||18 || 15||33 ||14 || 3|| 1||1 ||2 ||2
|-
| 2016-2017|| KalPa || Liiga|| 60||24 || 18||42 ||8 || 18|| 6||6 ||12 ||4
|-
| 2017-2018|| Lukko Rauma || Liiga|| 60||17 || 14||31 ||24 || 2|| 1||0 ||1 ||2
|-
| 2018-2019|| Lukko Rauma || Liiga|| 59||19 || 18||37 ||28 || 7|| 3||2 ||5 ||0
|-
| 2019-2020|| KalPa || Liiga|| 54||19 || 16||35 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Sport Vaasa || Liiga|| 45||13 || 7||20 ||6 || 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Dukla Michalovce || Extraliga slo. || || || || || ||

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Nurmijärvi
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HIFK
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Sport Vaasa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce